El término HR puede referirse a:

 Hessischer Rundfunk, radiodifusora pública de Alemania;
 Home run, jugada propia del béisbol;
 High Resilience, materiales de alta resiliencia utilizados en el sector del descanso;
 HR, una de las marcas de Hijos de Rivera;
 Humedad relativa del aire;
 El dominio de internet .hr, perteneciente a Croacia.

Siglas